Wandelroute E2
 E2-eliminatie - een scheikundig eliminatiemechanisme
 E2 (metrolijn) - een lijn van de metro van de Spaanse stad San Sebastian
 E2 (Star Trek) - aflevering van Star Trek: Enterprise